Sinaloa puede referirse a:
 Sinaloa, estado o entidad federativa integrante de México;
 Sinaloa (municipio), municipio del estado epónimo;
 Sinaloa de Leyva, localidad mexicana, cabecera del municipio: Sinaloa;
 Sinaloa (Baja California) , localidad del municipio de Mexicali, Baja California, México; o
 Río Sinaloa, río ubicado al norte del estado de Sinaloa.